Anton Sergueïevitch Belov - en russe :  (Anton Sergeevič Belov) - (né le  à Riazan en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, ce joueur formé au Metchel Tcheliabinsk débute avec le HK CSKA Moscou dans la Superliga. Trois ans plus tard, il gagne sa place de titulaire dans l'équipe première. En 2008, il signe à l'Avangard Omsk dans la KHL. Le , la KHL a déclaré que le jeune joueur russe s'était dopé.

Alors qu'il est un agent libre, le , les Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey le signent pour un an.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2013 : participe au Cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2003-2004|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || 32|| 0|| 1|| 1|| 22|| || || || ||
|-
| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou || Superliga|| 30|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 18|| 0|| 2|| 2|| 35|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 49|| 4|| 5|| 9|| 42|| 12|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 1|| 4|| 5|| 69|| 6|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 38|| 1|| 4|| 5|| 71|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 39|| 1|| 10|| 11|| 48|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL|| 54|| 4|| 12|| 16|| 28|| 8|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL|| 50|| 0|| 6|| 6|| 30|| 18|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL|| 46|| 9|| 17|| 26|| 30|| 12|| 1|| 2|| 3|| 24
|-
| 2013-2014|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 57|| 1|| 6|| 7|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 36|| 3|| 5|| 8|| 12|| 20|| 1|| 6|| 7|| 13
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 46|| 3|| 7|| 10|| 12|| 15|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 56 || 9 || 18 || 27 || 12 || 18 || 3 || 11 || 14 || 10
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 24 ||2 ||	5 ||7 || 2 || 7 || 0 ||	3 ||3 ||2
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41|| 6|| 10|| 16|| 8|| 17|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 42|| 4|| 9|| 13|| 8|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 37 || 2 || 6 || 8 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL || 22|| 2|| 5|| 7|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

|57|| 1|| 6|| 7|| 34|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2003 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| +3||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 4|| +8|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || align="left"|Cinquième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 6|| +10|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 5|| 7|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 3 || 5 || 14 || +5|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Riazan
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Oilers d'Edmonton
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HK Dinamo Moscou
Champion de la Coupe Gagarine